La GAZ Kortež B era una limousine prodotta da GAZ dal 2003 al 2005, basata sulla GAZ-31105, in sostituzione della limousine originale GAZ Kortež che ha smesso di essere prodotta nel 2003, a favore di una variante più moderna. In totale furono costruite circa 5 unità di quel veicolo e non ebbe successo poiché a quel tempo, i membri politici russi iniziarono a preferire le limousine prodotte da ZIL come mezzo di trasporto principale, poiché, poiché erano fuori produzione, dava loro un aspetto retrò.

Nel 2015 GAZ ha fondato Aurus Motors con l'aiuto di NAMI e nel 2021 una limousine chiamata Aurus Senat ha iniziato a essere prodotta come successore della GAZ Kortež  B. La GAZ Kortež B è stata presentata al salone dell'auto di Mosca nel 2003, ma, nonostante fosse molto popolare allo show, è stato un fallimento, poiché per lo più non c'era richiesta per questo.

Collegamenti esterni 
 GAZ Kortež

Automobili GAZ